Всеобщие выборы прошли в Боснии и Герцеговине 2 октября 2022 года. Они определили состав президиума Боснии и Герцеговины, а также национальных парламентов, парламентов субъектов и кантонов. В тот же день прошли выборы в национальное собрание Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины.

Избирательная система 
Члены Президентства Боснии и Герцеговины избираются на четырёхлетний срок. Одновременно избираются представители от сербов, боснийцев, хорватов.

В парламент Боснии и Герцеговины избираются 42 члена (28 от Федерации Боснии и Герцеговины и 14 от Республики Сербской).

Кандидаты в президенты

Выборы президента от боснийцев 
 Бакир Изетбегович
 Мирзар Хаджикаджич
 Денис Бечирович (Лидер)

Выборы президента от хорватов 
 Желько Комшич (Лидер)
 Боряно Кришто

Выборы президента от сербов 

 Желька Цвиянович (Лидер)
 Ненад Нешич
 Воин Миятович
 Мирко Шарович
 Борислав Биелич

Результаты

Примечания 

2022 год в Боснии и Герцеговине
Босния и Герцеговина
Выборы в Боснии и Герцеговине
События 2 октября
Октябрь 2022 года